Frédéric Borgnet (né le  à Saint-Cloud) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
En 1993-1994, il commence sa carrière avec Viry dans la Ligue Magnus. En 1996, il signe en Division 1 avec l'ACBB. Il porte par la suite les couleurs de Briançon, Mulhouse, et Villard-de-Lans. Il est de retour à Briançon en 2001. L'équipe haut-alpine intègre l'élite un an plus tard grâce à la création du Super 16. En 2004-2005, les diables rouges échouent en finale de la Coupe de France contre les Dragons de Rouen. En 2007, il met un terme à sa carrière après que le parcours des diables rouges s'arrête en demi-finale des playoffs face à Grenoble.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe de France en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994|| Viry || Ligue Magnus|| 12|| 0|| 1|| 1|| 2|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|- 
| 1994-1995|| Viry|| Ligue Magnus || 22|| 1|| 2|| 3|| 2|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1995-1996|| Viry|| Ligue Magnus || 13|| 1|| 1|| 2|| 6|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|- 
| 1996-1997 || ACBB|| Division 1|| 28|| 2|| 2|| 4|| 62|| || || || || 
|-
| 1997-1998 || Briançon|| Division 1|| 24|| 0|| 4|| 4|| 18|| || || || || 
|- 
| 1998-1999 || Mulhouse|| Division 1|| || 1|| 6|| 7|| || || || || || 
|-
| 1999-2000|| Angers|| Ligue Magnus|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|- 
| 1999-2000 || Villard-de-Lans|| Division 1|| 28|| 1|| 10|| 11|| 24|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 25|| 1|| 3|| 4|| 8|| || || || ||
|- 
| 2001-2002 || Briançon|| Division 1|| || 2|| 11|| 13|| || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Briançon|| Ligue Magnus|| 21|| 0|| 2|| 2|| 67|| || || || || 
|- 
| 2003-2004|| Briançon|| Ligue Magnus|| 21|| 2|| 5|| 7|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004 ||Briançon || CdF ||2||0||1||1||0|| || || || ||
|- 
| 2004-2005|| Briançon|| Ligue Magnus|| 28|| 1|| 6|| 7|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005 ||Briançon || CdF ||5||0||0||0||0|| || || || ||
|- 
| 2006-2007|| Briançon|| Ligue Magnus|| 11|| 0|| 2|| 2|| 4|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007 ||Briançon || CdF ||2||0||0||0||2|| || || || ||

Au niveau international 

| 1993 || France Jr. || CE Jr. || 7|| 0|| 2|| 2|| 10 ||  du groupe B
|- 
| 1994 || France Jr. || CE Jr. || 5|| 3|| 0|| 3|| 6 ||  du groupe B

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1976
Naissance à Saint-Cloud
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Viry-Châtillon Essonne Hockey
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt (hockey sur glace)
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Défenseur de hockey sur glace